La connectivité désigne ce qu'une entité offre comme  à d'autres entités de son environnement. Elle se rapporte plus généralement à la théorie des graphes.

 En écologie, la connectivité écologique désigne le degré de non-fragmentation écologique des milieux et paysages.
 La connectivité est parfois utilisée pour désigner les connecteurs offerts par un dispositif physique, par exemple, pour un appareil électrique.
 En géométrie, la connectivité peut aussi désigner le voisinage d'une entité dans un pavage.
 En géographie, la connectivité rend compte des connexions qu’offre un lieu pour relier les autres lieux de son environnement.
 En connectomique, la connectivité dite neuronale ou cérébrale qui peut également être qualifiée de structurelle, fonctionnelle ou effective correspond à l'ensemble des connexions définies entre différentes régions du cerveau.

Voir aussi